Der Dreiband Grand Prix 1995/1 war das 59. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 11. bis zum 15. Januar 1995 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 1995“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Barendrecht sein 19. Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er den Niederländer Raimund Burgman mit 3:0 Sätzen. Das Spiel um Platz drei ging an den Belgier Frédéric Caudron durch einen 2:0-Sieg gegen den Niederländer Fans van Kuijk.

Turniermodus 
In Barendrecht wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Damit qualifizierten sich zwölf Spieler für das Hauptturnier. In der Qualifikation und im Spiel um Platz drei wurden zwei Gewinnsätze, der Rest wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995/1
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Barendrecht